|-
| (40101) 1998 QX||1998 QX||19 серпня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (40102) 1998 QU1||||19 серпня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (40103) 1998 QX3||||17 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (40104) 1998 QE4||||17 серпня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (40105) 1998 QL4||||17 серпня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 40106 Ербен (Erben)||||20 серпня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (40107) 1998 QB7||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40108) 1998 QU7||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40109) 1998 QC8||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40110) 1998 QM9||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40111) 1998 QK12||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40112) 1998 QM13||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40113) 1998 QZ13||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40114) 1998 QB15||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40115) 1998 QB19||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40116) 1998 QD19||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40117) 1998 QG21||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40118) 1998 QX22||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40119) 1998 QB23||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40120) 1998 QT23||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40121) 1998 QA29||||18 серпня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (40122) 1998 QZ30||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40123) 1998 QC31||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40124) 1998 QN35||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40125) 1998 QU38||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40126) 1998 QL40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40127) 1998 QD43||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40128) 1998 QL43||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40129) 1998 QY45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40130) 1998 QV47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40131) 1998 QJ48||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40132) 1998 QL48||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40133) 1998 QF53||||20 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40134) 1998 QO53||||27 серпня 1998||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (40135) 1998 QS53||||26 серпня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (40136) 1998 QS56||||30 серпня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40137) 1998 QO60||||28 серпня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (40138) 1998 QF63||||30 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (40139) 1998 QL64||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40140) 1998 QQ68||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40141) 1998 QL70||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40142) 1998 QT70||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40143) 1998 QW70||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40144) 1998 QC71||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40145) 1998 QF71||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40146) 1998 QR71||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40147) 1998 QB72||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40148) 1998 QB73||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40149) 1998 QF74||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40150) 1998 QF75||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40151) 1998 QO75||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40152) 1998 QA77||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40153) 1998 QD79||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40154) 1998 QE83||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40155) 1998 QA84||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40156) 1998 QH86||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40157) 1998 QA88||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40158) 1998 QP88||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40159) 1998 QC90||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40160) 1998 QL91||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40161) 1998 QO91||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40162) 1998 QK95||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40163) 1998 QC96||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40164) 1998 QW99||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40165) 1998 QP102||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40166) 1998 QW102||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40167) 1998 QF103||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40168) 1998 QW104||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40169) 1998 QG105||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40170) 1998 RK||1998 RK||1 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (40171) 1998 RS||1998 RS||11 вересня 1998||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (40172) 1998 RQ6||||15 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40173) 1998 RE7||||12 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40174) 1998 RY12||||14 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40175) 1998 RE16||||14 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (40176) 1998 RH27||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40177) 1998 RU28||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40178) 1998 RU36||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40179) 1998 RM38||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40180) 1998 RR48||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40181) 1998 RN50||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40182) 1998 RO55||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40183) 1998 RP58||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40184) 1998 RQ58||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40185) 1998 RL60||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40186) 1998 RN60||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40187) 1998 RR61||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40188) 1998 RQ64||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40189) 1998 RR67||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40190) 1998 RL74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40191) 1998 RM75||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40192) 1998 RV75||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40193) 1998 RF77||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40194) 1998 RG78||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40195) 1998 RU78||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40196) 1998 RM80||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40197) 1998 RP80||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40198) 1998 SA1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (40199) 1998 SE1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (40200) 1998 SW9||||18 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|}

40100